Miss Match
Match.com

Esportes
Match Point
Match (enxadrismo)

Desambiguação